Die Liste enthält alle vom isländischen Fußballverband KSI gezählten A-Länderspiele der isländischen Fußballnationalmannschaft der Frauen.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation, mit Stern markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Weltmeister
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der isländischen Mannschaft
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der isländischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Remis (Unentschieden)

1981 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik 
Die durch Elfmeterschießen entschiedenen Spiele zählen im Folgenden als Unentschieden. Die im Elfmeterschießen erzielten Tore werden für das Torverhältnis nicht berücksichtigt.

Partien, die in der Verlängerung entschieden wurden, werden entsprechend ihrem Resultat gewertet.

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen 
Island konnte noch kein Spiel gegen einen amtierenden Welt- oder Europameister gewinnen. Folgende Länder kassierten ihre höchste Niederlage gegen Island: Estland (0:12, zudem einmal 0:12 gegen Frankreich), Polen (0:10) und Rumänien (0:8, zudem 0:8-Niederlagen gegen Dänemark und Schweden)

Spielstädte

Einzelnachweise

Weblinks 
 Länderspielstatistik des KSI
 FIFA-Liste der isländischen Spiele (Zeitraum manuell einstellen)
 Iceland - Women - International Results (Stand: 27. September 2003)

Island
!Landerspiele der Nationalmannschaft der Frauen